Правительство Литвы () — главный орган исполнительной власти Литвы, действующий в соответствии с Конституцией.

Главой правительства Литвы является премьер-министр. В состав правительства входят премьер-министр, министры и другие члены, установленные законом.

Кандидатура премьер-министра вносится в Сейм Президентом и должна быть утверждена в течение 10 дней.

Нынешнее правительство под руководством Ингриды Шимоните — 18-е с 1990 года, когда было провозглашено восстановление независимости Литовской Республики.

Состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Политика Литвы
Правительство Литвы